Daniela Anschütz-Thoms – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio tedesca
 Hermann Thoms – chimico tedesco
 Lothar Thoms – pistard tedesco
 Tracie Thoms – attrice statunitense